ściągacz – w drewnianych konstrukcjach dachowych (więźbach):
belka pozioma, najczęściej stropowa, zamykająca wiązar dachowy (łącząca krokwie)
 spinka łącząca przeciwległe płatwie, belka w płaszczyźnie wiązara dachowego.
 ściągacz – w żeglarstwie: ściągacz talrepowy
 ściągacz – (inaczej: śruba rzymska) zespół składający się z nakrętki i gwintowanych sworzni, stosowany do napinania cięgien. Nakrętka ma dwa gwinty lewy i prawy, dostosowane do gwintów wkręconych w nią sworzni. Dzięki temu pokręcenie nakrętki we właściwą stronę powoduje skracanie ściągacza i napinanie cięgna. W celu rozsunięcia sworzni i zwiększenia długości cięgna nakrętkę obraca się w stronę przeciwną.
 ściągacz – wykończenie otworów odzieży